Cité – stacja linii nr 4 metra  w Paryżu. Stacja znajduje się w 4. dzielnicy Paryża.  Została otwarta 10 grudnia 1910 r.

Zobacz też 
 metro w Paryżu

Stacje linii 4 metra w Paryżu
Île de la Cité
IV dzielnica Paryża